En outillage, une langue de chat est 
 un outil de maçon,
 une petite truelle effilée,
 un burin de graveur.

En cuisine, une langue de chat est 
 un petit gâteau sec de forme oblongue, et recouvert de chocolat dans certaines variantes,
 une friandise faite de chocolat fin, à l'effigie du Chat et produite par le chocolatier belge Galler,
 un bonbon acidulé de forme oblongue.
 Un morceau de viande bovine situé au cœur du rumsteak

En musique, une langue de chat est
 une chanson de Serge Gainsbourg.
 une palette basculante servant à la commande d'un jeu d'orgue

En érotisme, langue de chat est 
 une pratique sexuelle

Notes et références 
 

pt:Língua de gato